Condado de Erie es el nombre de 3 condados en los Estados Unidos;

Condado de Erie (Nueva York)
Condado de Erie (Pensilvania)
Condado de Erie (Ohio)